Сезон 1978/1979 стал для Реал Мадрида 48-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Трансферные сделки не совершались

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Барселона» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как победитель текущего розыгрыша, а «Валенсия» как обладатель кубка Испании.

Кубок Испании

3-й раунд

4-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок чемпионов

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Реал Мадрид
1978/1979